«В клетке» может означать:

Фильмы
 В клетке — США, 1950.
  — Франция, 2010.
  — Нидерланды, 2011.

Прочее
  — реалити-шоу MTV (2012).
 В клетке — сериал, Россия, 2019.

См. также
 Клетка
 

Примечания